Kick-Ass ist:
 Kick Ass (Buch), Buch von Carl Hiaasen aus dem Jahr 1999
 Kick-Ass (Comic), achtteilige Comic-Miniserie von Mark Millar und John Romita junior
 Kick-Ass (Film), Verfilmung des Comics aus dem Jahr 2010 unter der Regie von Matthew Vaughn
 Kick-Ass 2, Spielfilm aus dem Jahr 2013 unter der Regie von Jeff Wadlow